Маттенхоф-Вайссенбюль () — один из шести районов Берна (район III). Он расположен в юго-западной части города и граничит с Иннере Штадт, Ленггассе-Фельсенау, Кирхенфельд-Шоссхальде, Бюмплиц-Оберботтиген.

Кварталы 
Включает в себя 6 кварталов:
 Холлиген
 Вайссенштейн
 Маттенхоф
 Монбижу
 Вайссенбюль
 Сандраин

Ссылки 
На немецком языке

 Homepage des QM3, der Koordinationsstelle des Stadtteils III

Районы Берна